Trial – specialità del motociclismo
 Trial – specialità del ciclismo
 Trial – in informatica, versione dimostrativa di un software
 Trial clinico – in medicina o in psicologia, studio clinico
 Trial (Processo) - episodio della seconda stagione della serie televisiva Gli invincibili (The Protectors) del 1973